It Hurts – singolo di Lena Philipsson del 2004
 It Hurts – singolo degli Angels & Airwaves del 2006
 It Hurts – singolo degli Enter Shikari del 2023